Atílio Versutti é um compositor de música popular brasileira.

Obras 
 A filha do capataz (c/ Mariel)
 A porteira (c/ Luis de Castro)
 Documentos sertanejos (c/ Chico Viola)
 Filho do pecado (c/ Mariel)
 Fofoqueiro (c/ Mariel)
 Fuscão Preto (c/ Jeca Mineiro)

Compositores do Brasil